Namenstage L
Namenstage